Шугаркрик има више значења:
 Шугаркрик (Охајо)
 Шугаркрик (Пенсилванија)